South Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Fork Township (Fulton County, Arkansas)
 South Fork Township (Montgomery County, Arkansas)
 South Fork Township (Illinois)
 South Fork Township (Delaware County, Iowa)
 South Fork Township (Jackson County, Iowa)
 South Fork Township (Wayne County, Iowa)
 South Fork Township (Minnesota)
 South Fork Township (Audrain County, Missouri)
 South Fork Township (Howell County, Missouri)
 South Fork Township (Monroe County, Missouri)
 South Fork Township (North Dakota)